Административное деление Гродненской области представлено 17 районами, 1 городом областного подчинения (Гродно, он же областной административный центр), 12 городами районного подчинения, 18 поселками городского типа, 4 380 сельскими населенными пунктами. 

Представительная власть осуществляют областной Совет депутатов, районные Советы депутатов – 17, городской Совет депутатов – 1; городские Советы депутатов городов районного подчинения – 2, поселковые и сельские Советы депутатов – 201.

Исполнительная власть представляет областной исполнительный комитет, районные и городской исполнительные комитеты – 13, исполнительные комитеты городов районного подчинения – 18, поселковые и сельские исполнительные комитеты – 201.

Районы и города областного подчинения

Примечания